Аделаида Пољска (, 1170 - , 8. децембар 1211)је био краљ  из династије Пјастови. Био је син Казимир II Пјаст и Јелена Пшемисл Пјаст.

Породично стабло 

Умрли 1211.
Пјастови